Die Extraliga 2020/21 soll die 29. Spielzeit der slowakischen Extraliga im Schach sein.

Teilnehmende Mannschaften und Modus 
Am Start sind mit CVČ VIX Mladosť Žilina, ŠK Slovan Bratislava, ŠK Prakovce, ŠK Dunajská Streda, ŠK AQUAMARIN Podhájska, Liptovská šachová škola, TJ Slávia UPJŠ Košice, ŠKŠ Dubnica, REINTER Humenné und ŠK Modra die zehn Erstplatzierten der Extraliga 2019/20, außerdem waren der ŠK Osuské und der ŠK Čebovce aus der 1. Liga aufgestiegen.
Die zwölf Mannschaften spielen ein einfaches Rundenturnier an acht Brettern, über die Platzierung entscheiden zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (drei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für eine Gewinnpartie, ein halber Punkt für eine Remispartie, kein Punkt für eine Verlustpartie). Die beiden Letzten steigen ab und werden durch die Sieger beider Staffeln der 1. Liga ersetzt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2020/21.

Termine 
Die Wettkämpfe sollen stattfinden am 28. und 29. November 2020, 16. und 17. Januar, 13. und 14. Februar, 6. und 7. März sowie 23., 24. und 25. April 2021.

== Tabelle ==

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 

 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schachveranstaltung 2020
Schachveranstaltung 2021